Höss ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Höss (1935–2020), deutscher Textautor, Maler und Graphiker
 Franz Höss (1756–1840), österreichischer Forstbotaniker
 Maria Crescentia Höss (1682–1744), deutsche Franziskanerinnen-Oberin und Heilige
 Otto Höss (1897–1971), österreichischer Fußballspieler und Fußballtrainer

Siehe auch:
 Hoess
 Höß